Les Oilers junior de Kamloop sont une ancienne équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest, basée à Kamloops en Colombie-Britannique.
L'équipe a joué de 1981 à 1984 avant d'être renommée Blazers.

La franchise a été créée à la base en tant qu'Indians de Humboldt puis elle a déménagé une première fois à Estevan dans la Saskatchewan pour devenir les Bruins d'Estevan avant de changer encore une fois pour devenir les Bruins de New Westminster en 1971.
En 1983-84, l'équipe gagne la Coupe du Président de la WHL.

Saisons après saisons 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Voir aussi

K
Club de hockey sur glace en Colombie-Britannique